Rückerl ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Rückerl (1925–1986), deutscher Staatsanwalt
 Thomas Rückerl (* 1964), deutscher Psychologe, Unternehmensberater, Management-Coach und Buchautor